Мемо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08288.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 29 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 93 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 43 активных работали 38 человек (21 мужчина и 17 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 18 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Исторический памятник с 1994 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны